Religió:
 Sant Salvador d'Horta (1520-1567), beat canonitzat el 1938
 Sant Salvador o Jesucrist, sobrenom que al·ludeix a Jesucrist com a salvador de la humanitat
 Toponímia:
 Sant Salvador (Avià), muntanya entre els municipis d'Avià, Capolat i l'Espunyola a la comarca del Berguedà
 Sant Salvador (Gelida)
 Sant Salvador (Rivert), coma al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Sant Salvador-Santueri, àrea natural d'especial interès de Mallorca
 Sant Salvador (el Vendrell), barri marítim del municipi del Vendrell (Baix Penedès)
 Sant Salvador (Llobera), cim del municipi de Llobera (Solsonès)
 Sant Salvador (Tarragona), barri del municipi de Tarragona
 Sant Salvador de Bianya, poble garrotxí annexat al municipi de la Vall de Bianya 
 Sant Salvador de Guardiola, municipi de la comarca del Bages
 Sant Salvador de Toló, vila del municipi de Gavet de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà.
 Sant Salvador de Toló (antic municipi)
 Sant Salvador de Torroella, nucli de població al municipi de Navàs (Bages)
 Obaga de Sant Salvador, obaga del municipi de Gavet de la Conca (Pallars Jussà)
 Sant Salvador de Bellprat (Anoia) 
 Sant Salvador de Bellver, al municipi de Sant Boi de Lluçanès (Osona) 
 Sant Salvador de Miralles, obra de Veciana (Anoia) 
 Sant Salvador de les Pereres
 Sant Salvador de Puig-alder, monument del municipi de les Planes d'Hostoles inclòs 
 Sant Salvador del Vilot d'Alberola, obra d'Os de Balaguer (Noguera) inclosa 
 Font de Sant Salvador
 Edificis:
 Sant Salvador (Miralles), església del poble de Miralles (municipi de Tremp)
 Sant Salvador del Bosc o de Montsec, església romànica del  al municipi de Llimiana (Pallars Jussà)
 Sant Salvador de Barruera, església romànica del poble de Barruera, al municipi de la Vall de Boí 
 Sant Salvador de Breda, cenobi benedictí situat a la localitat de Breda, a la comarca de la Selva 
 Sant Salvador de Brics, església parroquial de Brics, en el municipi d'Olius (Solsonès).
 Sant Salvador de Bruges, catedral de Bruges al nucli històric de Bruges, a Flandes.
 Sant Salvador de Briançó, església de Ribera d'Ondara (Segarra) 
 Sant Salvador de les Borges Blanques, ermita de les Borges Blanques (Garrigues) 
 Sant Salvador de la Serra, església romànica propera al poble d'Estorm, del terme municipal de Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà.
 Sant Salvador de la Capella o Sant Salvador de Can Peixau, edifici religiós de Badalona al veïnat de Llefià
 Sant Salvador de la Vedella, monestir romànic situat prop del poble de Cercs a la comarca del Berguedà.
 Sant Salvador de la Mussara, església parroquial del nucli de la Mussara, en el municipi de Vilaplana (Baix Camp)
 Sant Salvador de les Espases, capella al municipi d'Esparreguera
 Sant Salvador de la Serra, església romànica propera al poble d'Estorm (municipi de Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà) 
 Sant Salvador de Gerb, església parroquial al poble de Gerb (Os de Balaguer, la Noguera)
 Sant Salvador de Cora, església romana d'Orient d'Istanbul, a Turquia
 Sant Salvador del Mas de Faro, capella romànica al poble de Castissent (municipi de Tremp, Pallars Jussà) 
 Sant Salvador de Pira, església de Pira (Conca de Barberà)
 Sant Salvador de Polinyà, església romànica de Polinyà (Vallès Occidental)
 Sant Salvador de Predanies, església romànica que es troba al nucli de Prats, del municipi de Prats i Sansor a la comarca de la Baixa Cerdanya
 Sant Salvador de Toralla, capella al poble de Toralla (municipi de Conca de Dalt, Pallars Jussà) 
 Sant Salvador de la Vedella, monestir romànic del municipi de Cercs (Berguedà)
 Sant Salvador de Vilanova d'Espoia, església romànica de la Torre de Claramunt (Anoia)
 Sant Salvador d'Aniana, monestir benedictí a Aniana (Llenguadoc-Rosselló, França) 
 Capella de Sant Salvador, temple ruïnós al terme municipal de Jorba (Anoia)
 Castell de Sant Salvador, castell del municipi del Port de la Selva (Alt Empordà)
 Església de Sant Salvador (Sabadell), a Sabadell (Vallès Occidental)